Daheim steht für:

 den Wohnsitz
 die Heimat

Titel:

 Daheim (Zeitschrift), ein deutsches Familienblatt
 Daheim (Erzählung), eine Short Story von Alice Munro

Bauwerke:

 Kolonie Daheim
 Villa Daheim (Seewalchen)

Siehe auch:

 Leserkreis Daheim
 Daheim & unterwegs
 Bundesinitiative daheim statt Heim